Фа́улер () — англійське та/або шотландське прізвище. Походить від давньоанглійського fugelere, професійної назви птахівника або мисливця на диких птахів (птахолова).

Відомі носії:
 Альфред Фаулер (; 1868—1940) — англійський астроном.
 Бет Фаулер (;  1940) — американська акторка.
 Вільям Альфред Фаулер (; 1911—1995) — американський фізик і астрофізик, лауреат Нобелівської премії (1983)
 Гвендолін Вілсон Фаулер (; 1907—1997) — американська вчена з хімії.
 Генрі Від Фаулер (; 1878—1965) — американський зоолог.
 Генрі Хеммілл Фаулер (; 1908—2000) — американський політик, адвокат, 58-й міністр фінансів США.
 Денні Фаулер (;  1956) — англійський професіональний гравець у снукер.
 Джон Фаулер (; 1817—1898) — англійський інженер-будівельник
 Емі Фара Фаулер () — вигаданий персонаж американського серіалу «Теорія великого вибуху».
 Ендрю Фаулер ( 1995) — гаянський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2020.
 Ентоні Фавлер (;  1991) — британський професійний боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Карен Джой Фаулер (;  1950) — американська письменниця у жанрі наукової фантастики та фентезі.
 Кем Фаулер (;  1991) — американський хокеїст.
 Мартін Фаулер (;  1963) — британський інженер-програміст.
 Ральф Фаулер (; 1889—1944) — британський фізик-теоретик, астрофізик і математик.
 Роббі Фаулер (;  1975) — англійський футболіст.
 Роберт Фаулер (; 1724—1801) — ірландський протестантський священик, політик, державний діяч.
 Тіл Фаулер (;  1970) — колишній американський хокеїст.

Примітки